Ыджыдъёль (устар. Ыджыд-Ёль) — гидроним в Республике Коми. «Большой ручей», от ыджыд — «большой» и ёль — «ручей», «лесная речка».

Реки

 Ыджыдъёль (приток Большой Сойю)
 Ыджыдъёль (приток Вочи)
 Ыджыдъёль (приток Кузобъю)
 Ыджыдъёль (приток Лемъю)
 Ыджыдъёль (приток Нибели)
 Ыджыдъёль (приток Пивъю)
 Ыджыдъёль (приток Ухты)
 Ыджыдъёль (приток Югыдвожа)